Il singolare del torneo di tennis Challenger Banque Nationale 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Brendan Evans che ha battuto in finale Ilija Bozoljac 63-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Zack Fleishman (quarti di finale)
 John Isner (quarti di finale)
 Robert Smeets (semifinali)
 Matthias Bachinger (secondo turno)

 Frédéric Niemeyer (semifinali)
 Alex Kuznetsov (primo turno)
 Ilija Bozoljac (finale)
 Daniel Brands (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger Banque Nationale 2007